Évergète (le bienfaiteur) est le surnom de deux rois de la dynastie des Ptolémées :
  ;
 .

Dans les mondes hellénistique et romain, un évergète est une personne qui pratique l'évergétisme, c'est-à-dire un notable qui fait profiter la collectivité de sa richesse, mais surtout aussi pour augmenter sa popularité, c'est-à-dire à des fins intéressées, voire mercantiles.  

Index égyptologique